Сокращение BBO (латиницей) может означать:
 β- (, также ) — одна из кристаллических форм химического вещества бората бария (соединения бария, бора и кислорода); нелинейный оптический кристалл.
  — песня с альбома  американской хип-хоп-группы .
  () — планируемый космический аппарат для наблюдения гравитационных волн, преемник проекта LISA.
  () — единица, используемая для измерения больших количеств нефти (например, запасов нефтяного месторождения).
 «» () — один из типов концессионных соглашений; государство продаёт объект частному сектору, который делает необходимые усовершенствования для эффективного управления.
 BBO — код IATA для аэропорта Бербера близ города Бербера на северо-западе Сомали (на территории непризнанного государства Сомалиленд).
 BBO — код ICAO для бывшей швейцарской региональной авиакомпании .
 bbo — код ISO 639-3 для , входящего в семью языков ма́нде́ и используемого народом бобо (Буркина-Фасо, Мали).

См. также 
  (кириллицей)